Tramway steht für:
 englisch-französische Bezeichnung für Straßenbahn, vor allem in Österreich auch alternativ dazu verwendet
 im Englischen auch eine einfach ausgestattete, meist schmalspurige Bahn, entsprechend einer Feldbahn oder Waldbahn
 das Kunstmuseum Tramway in Glasgow

Sonstiges:
 Tramway Ridge, Gebirgskamm auf der Ross-Insel, Antarktis